Агаме́мнон () — в древнегреческой мифологии царь Микен. Один из главных героев «Илиады» Гомера, с ссоры которого с Ахиллом поэма и начинается. В «Илиаде» Агамемнон предстаёт в двух ипостасях. С одной стороны он доблестный воин, с другой — высокомерный и неуступчивый. Именно последние качества Агамемнона-полководца и стали источником многих бедствий. Агамемнон женился на дочери Тиндарея Клитемнестре, а брат Агамемнона Менелай взял в жёны другую дочь — Елену Прекрасную. После того как её похитил троянский царевич Парис, началась Троянская война. Победив Трою, Агамемнон вернулся в Микены. За время отсутствия царя у Клитемнестры появился любовник Эгисф. Вместе они составили заговор, в ходе которого Агамемнон и привезённая им из Трои наложница Кассандра погибли.

Антиковеды видят в мифах об Агамемноне возвышение Микен в XIV—XII веках до н. э. и их главенствующую роль среди других древнегреческих городов. Эпитет верховного бога Зевса «Агамемнон», по их мнению, свидетельствует о том, что исторический прототип царя со временем стал полубожественным героем-покровителем своего народа. Эти функции в ходе формирования олимпийского додекатеона перешли к Зевсу.

Мифологический сюжет о жизни Агамемнона, его смерти, а также последующей мести со стороны сына Ореста лёг в основу многих трагедий, как периода Античности, так и Нового и Новейшего времён. История также нашла отображение в либретто ряда оперных произведений и кантат.

Мифы

Происхождение. Ранние годы 
Агамемнон был сыном царя Микен Атрея и дочери критского царя Катрея Аэропы. Между отцом и дядей Агамемнона Фиестом существовала давняя вражда, которая повлияла на его жизнь. Существуют два различных мифа относительно того, как Атрей получил царскую власть. По одной версии, Эврисфей назначил его управляющим на время своего отсутствия. После того, как царь погиб в Аттике, жители Микен выбрали временного наместника Атрея своим царём.

По другой, более драматичной, версии, после того, как жители Микен остались без царя, оракул предписал им избрать нового правителя из потомков Пелопа. Горожане пригласили двух его сыновей, Атрея и Фиеста. В ходе подлогов, связанных в том числе с использованием различных хитростей и подлостей, таких как соблазнение Фиестом жены брата, кража, убийство детей Фиеста с приготовлением из них блюда, которое подали ничего не подозревающему отцу, а также при непосредственном влиянии богов трон занял Атрей.

Фиест, желая во что бы то ни стало отомстить Атрею, обратился за пророчеством в Дельфийский оракул. Пифия ответила, что желание сбудется после того, как его собственная дочь родит от него ребёнка. Фиест во исполнение пророчества обесчестил свою дочь Пелопию, скрывая лицо под маской. Девушке удалось украсть у насильника меч. Вскоре овдовевший Атрей прибыл в Сикион, где жила Пелопия, и взял её в жёны. Родившегося у неё ребёнка Эгисфа микенский царь стал воспитывать как своего сына.

Агамемнон вместе с братом Менелаем случайно встретили Фиеста около Дельфийского оракула, связали и доставили к отцу в Микены. Атрей приказал семилетнему Эгисфу пойти и убить заточённого врага. Когда мальчик пытался убить Фиеста, тот сумел увернуться от удара и обезоружить ребёнка. Фиест признал свой меч и потребовал от Эгисфа привести мать. Когда Пелопия узнала правду, то схватила меч и покончила жизнь самоубийством. Фиест приказал своему одновременно сыну и внуку Эгисфу отнести окровавленный меч Атрею и сказать, что поручение выполнено. После того, как микенский царь потерял бдительность, Эгисф убил его. В Микенах вновь воцарился Фиест.

Изгнание и возвращение в Микены 
После прихода к власти Фиеста Агамемнон и Менелай были вынуждены бежать из родного города. По одной из версий, описанной у Аполлодора, братьев вынесла их кормилица, что не согласуется с версией о пленении Фиеста сыновьями Атрея. Вначале они попали ко двору царя Сикиона Полифида. Затем их отдали на попечение этолийцу Ойнею. После нескольких лет скитаний царь Спарты Тиндарей, победив Фиеста в войне, вернул Агамемнону и Менелаю отцовский трон.

Фиеста с Эгисфом пощадили. Первый бежал на остров Китиру, а второй воспользовался гостеприимством царевича Аргоса Килараба.

Получив власть в Микенах, Агамемнон увеличил свои владения, став самым могущественным правителем Эллады. Ему платили дань Сикион, Коринф, Клеоны, Гелика и другие города. О его силе и влиянии свидетельствует то, что когда началась Троянская война, Агамемнон смог не только собрать больше кораблей, чем любой другой из греческих правителей, но и как самый могущественный из них стал верховным главнокомандующим.

Во время одного из походов Агамемнон захватил семью царя Тантала, включая его жену Клитемнестру, дочь Тиндарея, с ребёнком. Убив Тантала с ребёнком, он женился на овдовевшей дочери спартанского царя. Братья последней, Кастор и Полидевк, выступили в поход, чтобы защитить сестру. Однако Агамемнон вовремя прибыл ко двору своего благодетеля Тиндарея, получил прощение и разрешение оставить Клитемнестру у себя в жёнах.

У них родилось четыре ребёнка: сын Орест и дочери Ифигения (Ифианасса), Электра (Лаодика) и Хрисофемида. По одной из версий, описанной у Павсания, Ифигения приходилась Клитемнестре племянницей. Когда Елену — единоутробную сестру Клитемнестры от Леды — выкрал Тесей, то в поход на Аттику выступили походом братья Кастор и Полидевк. На момент освобождения Елена была беременной. По пути в Лакедемон она родила в Аргосе дочь Ифигению, которую отдала на воспитание сестре Клитемнестре, а сама вскоре вышла замуж за брата Агамемнона Менелая.

Перед Троянской войной 
У Тиндарея кроме Клитемнестры была приёмная дочь Елена, славившаяся своей красотой на всю Элладу. Когда пришло время выдавать её замуж, в Спарту приехали несколько десятков царей и знаменитых воинов, желавших получить Елену в жёны. Тиндарей, видя эту ситуацию, оказался перед сложным выбором. Получив одного друга и зятя, он рисковал одновременно сделать своими врагами остальных соискателей руки и сердца его прекрасной дочери. По совету Одиссея спартанский царь заставил всех женихов дать клятву о том, что они признают будущего мужа Елены и, главное, обязуются прийти ему на помощь в случае опасности и обиды.

После торжественного обещания либо сама Елена выбрала в мужья брата Агамемнона Менелая, либо этот выбор сделал за свою приёмную дочь Тиндарей.

В то время, как Елена жила в Спарте, на Олимпе и в окрестностях Трои разыгрались события, повлиявшие на дальнейшую жизнь спартанской принцессы и всей Эллады. Богиня раздора Эрида подбросила Гере, Афине и Афродите яблоко раздора с надписью «Прекраснейшей». Тотчас между ними разгорелся спор о том, кому обладать яблоком. Тогда Зевс назначил судьёй троянского царевича Париса. Каждая из претенденток, желая победить, попыталась подкупить судью. Гера обещала сделать его самым могущественным царём, Афина — храбрым героем, а богиня любви Афродита — обеспечить любовь и обладание самой прекрасной женщины. Афродита и получила оспариваемое яблоко.

Через некоторое время Парис приплыл в Грецию, где воспользовался гостеприимством Менелая. Через несколько дней хозяину пришлось отправиться на Крит на похороны своего деда по материнской линии Катрея. Афродита велела своему сыну Эроту пронзить сердце Елены стрелой любви к Парису. Воспользовавшись отъездом Менелая, он похитил самую прекрасную женщину и отплыл из Спарты. Неверная супруга захватила с собой большую часть имущества, оставив дома девятилетнюю дочь Гермиону.

Менелай, узнав о случившемся, поехал к своему могущественному брату с просьбой о помощи. В Трою отправили посольство с требованием отдать Елену и заплатить денежную компенсацию за похищение. Троянцы отказали эллинам в их требованиях и попрекнули похищением Медеи. Тогда Менелай разослал гонцов по всей Греции, напоминая бывшим женихам Елены о данной ими клятве. За Одиссеем в Итаку Агамемнон ездил лично. Кроме того, Агамемнон перед войной обратился за пророчеством в Дельфийский оракул, где по преданию пифия передавала слова бога-прорицаний Аполлона. Хоть этот бог и покровительствовал троянцам, микенский царь получил правдивое доброе знамение.

Поход к Трое 

Войско для похода на Трою собралось в Авлиде. Перед отплытием греки принесли жертву Аполлону. После этого они получили знамение о том, что война будет успешной и продлится десять лет. Под командованием Агамемнона корабли отплыли. Начало похода было неудачным. По ошибке греческие корабли причалили к Мисии. В ходе битвы с местным царём Телефом войско Агамемнона понесло ощутимые потери. После того, как они покинули эту область, корабли попали в бурю. Понадобилось много времени, чтобы вновь собрать армию в Авлиде.

Пока армия собиралась, Агамемнон успел разгневать Артемиду — то ли тем, что убил её священное животное, то ли своей заносчивой фразой: «Сама Артемида не выстрелила бы лучше». Раздосадованная богиня лишила греков попутного ветра, и в течение многих дней они не могли начать поход. Жрец и прорицатель Калхант предсказал, что для того, чтобы умилостивить богов, необходимо принести в жертву дочь Агамемнона Ифигению. Вначале царь Микен отказался пойти на столь ужасную жертву. Когда войско стало роптать, он вынужденно согласился, пытаясь хитростью спасти свою дочь. Попытки Агамемнона не дать привезти Ифигению в Авлиду не увенчались успехом. Девушка согласилась погибнуть во славу Греции и сама взошла на плаху. По одной легенде, тронутая её поступком, Артемида перенесла Ифигению в Тавриду, по другой — девушку спас Ахилл и отправил в Скифию. После этих событий подул попутный ветер и греки повторно отчалили на кораблях в поход на Трою.

Под стенами Трои 

В «Илиаде» Гомера Агамемнон предстаёт в двух ипостасях. С одной стороны он доблестный воин, с другой — высокомерие и неуступчивость полководца стали источником многих бедствий для греков. В самом начале Илиады описывается история, повлёкшая гнев Аполлона. Во время одного из походов греки захватили в плен дочь жреца Хриса Хрисеиду. Агамемнон взял её в свои наложницы. Отец безуспешно просил выкупить дочь из плена. Тогда старик взмолился своему богу с просьбой отомстить войску данайцев. Аполлон внял его мольбам и наслал на греков мор. Прорицатель Калхант определил причину постигшего армию недуга. Сначала Агамемнон отказывался отдать отцу дочь, но после угроз со стороны Ахилла был вынужден уступить. Хрисеида вернулась к отцу беременная мальчиком, которого после рождения назвали в честь деда Хрисом. Одновременно, в качестве компенсации Агамемнон отнял наложницу Ахилла Брисеиду. Это вызвало возмущение Ахилла, и он на время отказался от участия в войне. Греки начали терпеть поражения, в ходе одного из которых погиб друг Ахилла Патрокл. Агамемнон был вынужден вернуть Брисеиду Ахиллу, после чего тот вновь принял участие в боевых действиях.

В одиннадцатой песне Илиады, которая называется «Подвиги Агамемнона», царь Микен изображён в первых рядах сражающихся воинов. За время войны, согласно Гомеру, он лично поразил , , Адраста, , , сыновей Приама  и Антифа, сыновей одного из троянских старейшин Антимаха Гипполоха и Писандра,  и . Последний ранил царя в руку. Гигин также приводит среди убитых Агамемноном Главка. Согласно Гигину, всего микенский царь собственноручно убил 16 троянских воинов.

Во время погребальных игр по Ахиллу Агамемнон участвовал в состязании наездников, в которых одержал победу. За это Фетида преподнесла ему в дар доспехи.

Взятие Трои, возвращение и смерть 
После взятия Трои Агамемнону, как главному полководцу, полагалась большая часть добычи. Он также был поражён красотой дочери троянского царя Приама Кассандры и взял её в наложницы. От Агамемнона у бывшей принцессы, согласно Павсанию, родились мальчики-близнецы Теледам и Пелоп, которые погибли в младенчестве вместе со своей матерью.

Согласно версиям периода поздней Античности, отправив добычу в родные Микены, Агамемнон посетил Тавриду, где встретил свою дочь Ифигению. На обратном пути царь попал в бурю. Его корабль спасся и был выброшен на побережье Крита. В память о победе Агамемнон основал на острове три города. В Лаконике на мысе Онуагифон заложил храм Афины.

Дома Агамемнона ждала законная супруга Клитемнестра. У женщины было много затаённых обид на мужа. Ещё в юности Агамемнон убил её первого мужа и ребёнка, затем принёс в жертву их дочь Ифигению, отсутствовал более десяти лет и верностью не отличался. Из похода Агамемнон привёз свою новую наложницу-рабыню из царского рода Кассандру с детьми.

Этим воспользовался двоюродный брат Агамемнона Эгисф, изгнанный ранее из Микен вместе со своим отцом Фиестом. Он не только стал любовником Клитемнестры, но и уговорил её участвовать в заговоре. Когда Агамемнон прибыл на родину, Клитемнестра сделала вид, что рада его возвращению, и отвела в баню, где молодые рабыни подогревали воду. Обладающая даром пророчества Кассандра забилась в экстазе, предвидя скорую гибель. В своё время, когда Кассандра отвергла домогательства Аполлона, получив перед этим дар пророчества, на неё наложили проклятие: троянской принцессе было дано видеть будущее, но все её предсказания игнорировались, что делало её несчастной. Так же случилось и на этот раз. Когда Агамемнон выходил из бани, его ждала Клитемнестра с полотенцем. Вместо того, чтобы вытереть супруга от влаги она накинула ткань на голову царя. Пойманного Агамемнона дважды ударил мечом Эгисф. Царь упал в бассейн, после чего Клитемнестра отрубила своему супругу голову.

Следом за Агамемноном убили Кассандру с детьми, а также прибывших из дальнего похода лояльных бывшему царю воинов. Спастись удалось лишь вознице Галесу, который впоследствии перебрался в Италию и основал город Фалерии. Он почитался как прародитель племени фалисков и в конце жизни участвовал в сражении с остатками троянцев, которые под предводительством Энея достигли западного побережья Лация. Согласно другому мифу тень Агамемнона рассказывает спустившемуся в царство мёртвых Одиссею, что его убили на праздничном пире в честь возвращения из похода.

В книге Платона «Государство» описаны представления автора о загробном мире, включавшие рассказы о переселении душ. Согласно данному античному источнику душа Агамемнона вследствие перенесённых страданий настолько неприязненно относилась к людям, что после смерти воплотилась в орла, чтобы быть от них подальше.

Исторический прототип. Культ 
Хеттские источники упоминают о правителе по имени Акагамунас (), правившем страной Аххиява (, букв. «земля ахейцев») в XIV веке до н. э.. Этот правитель является вероятным историческим прототипом Агамемнона. В этимологическом словаре Роберта Бекеса «Агамемнон» расшифровывается как «очень стойкий», «непокорённый». В то же время имя можно рассматривать как состоящее из двух частей:  — «очень много» и  — «думать о», что соответствует «очень много думающий».

Богатство Агамемнона, его положение среди других греческих военачальников, по мнению современных антиковедов, отображают возвышение Микен в XIV—XII веках до н. э. и их главенство среди других греческих городов Пелопоннеса. Дошедший до нас эпитет «Зевс-Агамемнон» свидетельствует о том, что исторический прототип царя со временем стал полубожественным героем-покровителем своего народа, чьи функции после возникновения олимпийского додекатеона перешли к верховному богу Зевсу.

Греческий писатель II века н. э. и создатель античного путеводителя по Элладе Павсаний описывает могилу Агамемнона на руинах древних Микен, а также его могильный памятник в Амиклах. Агамемнона в той или иной степени почитали в различных уголках Эллады, таких, к примеру, как расположенные в Малой Азии Клазомены и беотийская Херония. В последней в качестве святыни хранился созданный по преданию Гефестом, скипетр Агамемнона. Однако наибольшим почитанием микенский царь пользовался в Спарте, где боготворили Зевса-Агамемнона.

В трудах жившего в 95—170 годах н. э. историка Аппиана содержится информация, свидетельствующая об отношении к Агамемнону в римском обществе. Так, Гнея Помпея называли «Агамемноном» за то, что он якобы нарочно медлил начать сражение с войсками Юлия Цезаря, подобно микенскому царю, владевшему верховной царской властью исключительно благодаря войне.

Маска Агамемнона 

В 1876 году всемирно известный археолог Генрих Шлиман при раскопках Микен обнаружил группу захоронений. В одном из них он откопал золотую маску, которую идентифицировал, как посмертное изображение Агамемнона. Окрылённый находкой Шлиман отправил королю Греции Георгу I телеграмму «С величайшей радостью сообщаю Вашему Величеству, что мне удалось найти погребения, в которых были похоронены Агамемнон, Кассандра, Эвримедон и их друзья, умерщвленные во время трапезы Клитемнестрой и её любовником Эгистом». Впоследствии предположение о принадлежности артефакта легендарному царю было опровергнуто, так как маска создана несколькими столетиями ранее предполагаемой даты разрушения Трои и соответственно жизни Агамемнона. На 2019 год она хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.

В искусстве и науке 
Из драматических произведений Древних Греции и Рима, описывающих трагическую смерть Агамемнона, до наших дней дошли одноимённые трагедии Эсхила и Сенеки. Сюжет разрабатывали начиная с XVI века и европейские драматурги Ганс Сакс, Томас Деккер и другие. Во второй половине XVIII столетия интерес к мифу о жизни легендарного микенского царя привёл к появлению трагедий «Агамемнон» Витторио Альфьери, Луи Жана Лемерсье и других. В XIX—XX веках история легла в основу около 30 трагедий, среди которых наиболее значимой является тетралогия Герхарта Гауптмана , ,  и .

В античном изобразительном искусстве Агамемнон — второстепенный персонаж, который встречается в различных композициях, таких как метопы северной стороны Парфенона. Убийство Агамемнона нашло отображение в росписях древнегреческих ваз и этрусских погребальных урн. На картинах европейских художников Нового времени он также располагается среди прочих персонажей древнегреческой мифологии.

В музыкальных произведениях сюжет убийства Агамемнона лёг в основу либретто следующих опер и кантат:
 «Клитемнестра» Никколо Пиччинни;
 «Клитемнестра» Николо Антонио Дзингарелли;
 трилогия «Орестея» С. И. Танеева;
 «Орестея» Феликса Вайнгартнера;
 «Орестея» Дариуса Мийо;
 «Агамемнон» Димитрие Куклина;
 «Клитемнестра» Ильдебрандо Пицетти;
 «Клитемнестра» Луиджи Керубини и других.

В честь Агамемнона назван астероид (911) Агамемнон, открытый в 1919 году. Кроме того, имя микенского царя было присвоено  ВМС, в том числе двум броненосцам: цитадельному типа «Аякс» и один из двух последних линейных кораблей додредноутной эпохи (типа «Лорд Нельсон»).

В цикле «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта Агамемнон является предком Дома Атрейдесов, к которому принадлежат главные герои цикла.

Примечания

Источники и литература

Источники

Литература 
 
 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Арголиды
Участники Троянской войны
Цари Микен
Пелопиды
Персонажи Энеиды